Pire pode ser:

Dominique Pire
3228 Pire
Piré-sur-Seiche

Desambiguação